Philippe Taccini est un acteur français mort en 2005 dans un accident de voiture.

Filmographie 
 1978 : La Clé sur la porte d'Yves Boisset , Laurent
 1980 : Les Sous-doués de Claude Zidi, Julien
 1983 : L'Art d'aimer de Walerian Borowczyk, Cornelius

Notes et références

Liens externes 
 
 

Acteur français de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Décès en 2005
Mort dans un accident de la route en France